Por Nace una estrella puede referirse a:

 Alguna de las películas A Star Is Born:
 Película de 1937, dirigida por William A. Wellman. 
 Película de 1954, dirigida por George Cukor.
 Película de 1976, dirigida por Frank Pierson.
 Película de 2018, dirigida por Bradley Cooper.
 Nace una estrella, programa de televisión chileno.
 Nace una estrella, programa de televisión costarricense.